Le tableau ci-dessous présente le classement des départements de France métropolitaine par produit intérieur brut à prix courants (en euros) et par habitant. Ces données sont calculées par l'Insee tous les cinq ans. Il est à noter que pour certains départements, notamment ceux de Paris et des Hauts-de-Seine, le PIB par habitant y est très élevé du fait du nombre très important de personnes y travaillant mais n'y résidant pas.

PIB par habitant en 2000, 2005 et 2015 

Les départements d'outre-mer et le « hors territoire » (agents de l'administration française travaillant à l'étranger) ne sont pas détaillés mais comptabilisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)  dans le total France.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Département français
 Listes des départements classés :
 par population, superficie et densité de population
 par dépenses et endettement
 par altitude
 par superficie forestière

+Produit intérieur brut par habitant
Produit intérieur brut de la France